Ingrosso – Commercio all'ingrosso

Persone 

 Benjamin Ingrosso –  cantante svedese di origini italiane
 Egidio Ingrosso – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Gino Ingrosso – paroliere e compositore italiano
 Gustavo Ingrosso – giurista e docente italiano
 Lucia Tilde Ingrosso – giornalista e scrittrice italiana
 Matteo Ingrosso – giocatore di beach volley italiano
 Paolo Ingrosso – pallavolista e giocatore di beach volley italiano
 Tommaso Ingrosso –  cestista italiano
 Sebastian Ingrosso –  disc jockey, produttore discografico e attore svedese di origine italiane